Склади команд — учасниць фінального турніру чемпіонату світу з футболу 2002 року.

Англія

Аргентина

Бельгія

Бразилія

Данія

Еквадор

Ірландія

Іспанія

Італія

Камерун

Китай

Коста-Рика

Мексика

Нігерія

Німеччина

Парагвай

Південна Африка

Південна Корея

Польща

Португалія

Росія

Саудівська Аравія

Сенегал

Словенія

США

Туніс

Туреччина

Уругвай

Франція

Хорватія

Швеція

Японія

Статистика